Автошлях Р 60 — автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Сумської та Полтавської областей через Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин.

Загальна довжина 
Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин — 222,6 км.

Джерела 
 

Р60
Регіональні автомобільні шляхи України
Р60
Транспорт Кролевецького району
Транспорт Кролевця
Транспорт Конотопського району
Транспорт Конотопу
Транспорт Роменського району
Транспорт Ромен
Транспорт Лохвицького району
Транспорт Лохвиці
Транспорт Чорнухинського району
Транспорт Пирятинського району
Транспорт Пирятина